085  – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Kiev
 085  – prefisso telefonico del distretto di Pescara